Spilstraat (Maastricht)
Spilstraat (Alkmaar)
Spilstraat (Maasbree)
Spilstraat (Didam)
Spilstraat (Den Haag)